El nombre Lucy Hall puede referirse a las siguientes personas:

Lucy Hall, tiradora británica;
Lucy Hall, triatleta británica.